L'église Saint-Léon est située rue de Saint-Dié dans le quartier du Neudorf à Strasbourg.

Elle occupe un ancien bâtiment militaire transformé et réhabilité en 1925.

Leon
Neudorf (Strasbourg)